

Dieren 
Caracara's en valken, een van de families in de orde roofvogels
Falco (geslacht), het geslacht in die familie

Personen 
Hendrik Valk, een Nederlands kunstschilder
Hendrik Willem Valk, een Nederlands architect
Ria Valk, een Nederlandse zangeres
Willem Valk, een Nederlands kunstenaar

Overige 
De Valk (buurtschap), een buurtschap tussen Lunteren en Wekerom
Valk (Sint-Niklaas), een buurtschap in de gemeente Belsele, een deelgemeente van de Oost-Vlaamse stad Sint-Niklaas
Station Valk, een voormalig station in Sint-Niklaas
VV De Valk, een voetbalclub uit Noord-Brabant
Valk (boot), een type zeilboot
Hr.Ms. Valk (1930), een Nederlandse opiumjager
Hr.Ms. Valk (1942), een Nederlandse motortorpedoboot